Војислав Војин Кајганић (Београд, 27. мај 1949) био је југословенски и српски филмски и позоришни глумац.

Улоге 
{| class="wikitable"  style="text-align:center;"
!
!1960
!1970
!1980
!1990
!Укупно
|-
! style="text-align:left;" | Дугометражни филм
|1
|3
|2
|0
|6
|-
! style="text-align:left;" | ТВ филм
|0
|0
|0
|2
|2
|-
! style="text-align:left;" | ТВ серија
|0
|3
|0
|2
|5
|-
! style="text-align:left;" | Укупно
|1
|6
|2
|4
|13
|}

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.-те_
|-
| 1968. || Кад голубови полете  || Цвика (као Војислав Кајганић)
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.-те
|-
| 1975. || Отписани (ТВ серија) || Војник
|-
| 1975. || Ђавоље мердевине (ТВ серија) || /
|-
| 1976. || Девојачки мост  || Немачки војник
|-
| 1976. || Салаш у Малом Риту  || Сеп
|-
| 1976. || Салаш у Малом Риту (ТВ серија) || Сеп
|-
| 1979. || Партизанска ескадрила  || Валдман - немачки авијатичар (као В. Кајганић)
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980.-те
|-
| 1987. || Заљубљени  || запосленик у Катарининој екипи
|-
| 1987. || Хајде да се волимо  || конобар у Дубровнику
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1990.-те
|-
| 1992. || Јуриш на скупштину (ТВ филм) || Шеф
|-
| 1993. || Срећни људи (ТВ серија) || Гост
|-
| 1993. || Нападач (ТВ филм) || Лекар
|-
| 1995. || Театар у Срба (ТВ серија) || /
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1949.
Српски глумци
Југословенски глумци
Глумци из Београда